Sredni Vashtar steht für:

 Sredni Vashtar (Erzählung), Kurzgeschichte von Saki
 Sredni Vashtar (Film), britischer Film von Andrew Birkin (1981)